Coventry City FC (celým názvem: Coventry City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Coventry v metropolitním hrabství West Midlands. Je mu přezdíváno Sky Blues (nebesky modří) podle zbarvení dresů.

Coventry nikdy nevyhrálo nejvyšší anglickou soutěž. Založeno bylo již v roce 1883, ale do Football League se dostalo až v roce 1919. Nejúspěšnější obdobím pro klub byla 70. a 80. léta, během kterých se umístil na 6. a 7. místě v první divizi a v roce 1987 se dočkal největšího úspěchu ve své historii – zisku FA Cupu, který získal po finálovém skalpu Tottenhamu 3:2 po prodloužení ve Wembley. Po sezóně 2011/12 neudrželo Coventry druholigovou příslušnost a sestoupilo z předposledního místa do League One.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Ricoh Arena s kapacitou 32 609 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1883 – Singers FC (Singers Football Club)
 1898 – Coventry City FC (Coventry City Football Club)

Získané trofeje 

 FA Cup ( 1× )
 1986/87
 EFL Trophy ( 1× )
 2016/17
 Birmingham Senior Cup ( 3× )
 1910/11, 1922/23, 2006/07

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Vítěz: 1986/87
 EFL Cup
 Semifinále: 1980/81, 1989/90
 EFL Trophy
 Vítěz: 2016/17

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1908: Birmingham & District League
 1908–1914: Southern Football League (Division One)
 1914–1915: Southern Football League (Division Two)
 1919–1925: Football League Second Division
 1925–1936: Football League Third Division North
 1936–1952: Football League Second Division
 1952–1958: Football League Third Division North
 1958–1959: Football League Fourth Division
 1959–1964: Football League Third Division
 1964–1967: Football League Second Division
 1967–1992: Football League First Division
 1992–2001: Premier League
 2001–2004: Football League First Division
 2004–2012: Football League Championship
 2012–2016: Football League One
 2016–2017: English Football League One
 2017–2018: English Football League Two
 2018– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1883
Sport v Coventry